Gösta Bergström kan syfta på bland andra:

* Gösta Bergström (1902–1937), svensk operasångare
 Gösta Bergström (1903–1988), svensk långdistanslöpare
 Gösta Bergström (1907–1974), svensk häradshövding
 Gösta Bergström (1919–2009), svensk bandyspelare